Deceiver (filme), com Tim Roth
Deceiver (álbum de The Word Alive) - de 2010
The Deceiver, filme de suspense em branco e preto

Desambiguação